Antinori kan syfta på:

Personer
Luigi Antinori (1697–1734), italiensk operasångare
Orazio Antinori (1811–1882), italiensk naturforskare
Severino Antinori (1945–), italiensk gynekolog och embryolog